Bajt Immar (arab. بيت اُمّر) – miasto w Autonomii Palestyńskiej (południowy Zachodni Brzeg, muhafaza Hebron). Według danych oficjalnych na rok 2007 liczyło 13 345 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta w muhafazie Hebron